Fyra matcher spelades i King Fahd Cup 1992.

Resultat

USA mot Saudiarabien

Argentina mot Elfenbenskusten

Match om tredjepris

Final

Källor

Fotnoter 

King Fahd Cup 1992